Thomas Hickey (né le  à Calgary, dans la province de l'Alberta au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.

Carrière de joueur 
Choix de  des Kings de Los Angeles, quatrième au total, lors du repêchage de 2007, il évolue avec les Monarchs de Manchester de la Ligue américaine de hockey de 2009 à 2013. Il participe avec l'équipe LHOu au Défi ADT Canada-Russie en 2007 et 2008.

Soumis au ballotage par les Kings le , il est réclamé par les Islanders de New York.

Carrière internationale 
Il représente le Canada au niveau international. Il a joué en sélection jeune.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|2004-2005 ||Thunderbirds de Seattle ||LHOu ||5 ||2 ||1 ||3 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2005-2006 ||Thunderbirds de Seattle ||LHOu ||69 ||1 ||27 ||28 ||53 ||7 ||1 ||3 ||4 ||10
|-
|2006-2007 ||Thunderbirds de Seattle ||LHOu ||68 ||9 ||41 ||50 ||70 ||11 ||3 ||4 ||7 ||4
|- 
|2007-2008 ||Thunderbirds de Seattle ||LHOu ||63 ||11 ||34 ||45 ||49 ||9 ||1 ||9 ||10 ||4
|-
|2008-2009 ||Thunderbirds de Seattle ||LHOu ||57 ||16 ||35 ||51 ||30 ||5 ||2 ||1 ||3 ||4
|- 
|2008-2009 ||Monarchs de Manchester ||LAH ||7 ||1 ||6 ||7 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 ||Monarchs de Manchester ||LAH ||19 ||1 ||5 ||6 ||12 ||3 ||0 ||3 ||3 ||0
|- 
|2010-2011 ||Monarchs de Manchester ||LAH ||77 ||6 ||18 ||24 ||38 ||7 ||0 ||2 ||2 ||0
|-
|2011-2012 ||Monarchs de Manchester ||LAH ||76 ||3 ||23 ||26 ||36 ||4 ||0 ||4 ||4 ||2
|-
|2012-2013 ||Monarchs de Manchester ||LAH || 33|| 3|| 9|| 12|| 12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2012-2013 || Islanders de New York || LNH || 39|| 1|| 3|| 4|| 8|| 2|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2013-2014 || Islanders de New York || LNH || 82|| 4|| 18|| 22|| 34|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2014-2015 || Islanders de New York || LNH || 81|| 2 || 20 || 22 || 26 || 7|| 0|| 1|| 1|| 2
|-
| 2015-2016 || Islanders de New York || LNH || 62 || 6 || 12 || 18 || 30 || 11 || 1 || 4 || 5 || 8
|-
| 2016-2017 || Islanders de New York || LNH || 76 || 4 || 16 || 20 || 35 || - || - || - || - ||- 
|-
| 2017-2018 || Islanders de New York || LNH || 69 ||5 ||20 || 25 || 24 || - || - || - || - || -
|-
| 2018-2019 || Islanders de New York || LNH || 40 || 0 || 4 || 4 || 33 || 4 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2018-2019 || Sound Tigers de Bridgeport || LAH || 2 || 2 || 2 || 4 || 0 || - || - || - || - || -
|-
|2019-2020 || Sound Tigers de Bridgeport || LAH || 14 || 0 || 3 || 3 || 10 || - || - || - || - || -
|-
| 2020-2021 || Islanders de New York || LNH || 5 || 0 || 2 || 2 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022 || Islanders de New York || LNH || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| rowspan=2 | 2021-2022 || Islanders de Bridgeport || LAH || 29 || 4 || 8 || 12 || 12 || - || - || - || - || -
|-
| Reign d'Ontario || LAH || 15 || 2 || 4 || 6 || 6 || 5 || 0 || 2 || 2 || 0

| 456 || 22 || 95 || 117 || 190 || 24 || 1 || 5 || 6 || 12

Au niveau international 

|-
| 2008 || align=left|Championnat du monde junior || 7 || 0 || 1 || 1 || 4 || align=left| Médaille d'or
|-
| 2009 || align=left|Championnat du monde junior || 6 || 0 || 3 || 3 || 2 || align=left| Médaille d'or

Notes et références 

Naissance en février 1989
Naissance à Calgary
Joueur canadien de hockey sur glace
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH
Choix de repêchage des Kings de Los Angeles
Joueur des Thunderbirds de Seattle
Joueur des Monarchs de Manchester (LAH)
Joueur des Sound Tigers de Bridgeport
Joueur des Islanders de New York
Joueur des Islanders de Bridgeport
Joueur du Reign d'Ontario (LAH)
Défenseur de hockey sur glace